Herpin steht für:

Orte:
 Bois-Herpin, eine französische Gemeinde im Département Essonne

Familiennamen:
 Eudes Herpin von Bourges (gestorben um 1109), französischer Ritter
 Louis Herpin d’Erquery (1346–1370), Bischof im Bistum Coutances
 Léon Herpin (1841–1880), französischer Maler
 Luce Herpin († 1914), schweizerisch-französische Historikerin und Schriftstellerin

Werktitel:
 Herpin, Kurztitel eines spätmittelalterlichen Romans, siehe Herpin (Historie); ursprünglicher Titel Lewen buch von Burges in Berrye